Hiszpania:
 Rute – gmina

Zobacz też:
 Ruete
 Rüte